Банас () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители фамилии:
 Банас, Микайла (род. 1978) — новозеландская актриса и певица, проживающая в Австралии.
  (1907—1974) — американский футболист.

Гидроним 
  — река в Индии.
 Банас (приток Чамбала) — река в Индии.